Палово — название населённых пунктов в России:

 Палово — деревня в Вельском районе Архангельской области.
 Палово — деревня в Холмогорском районе Архангельской области.